El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20, es una competición internacional de voleibol. Se lleva a cabo cada dos años desde 1977. Los equipos se componen por mujeres de veinte años o menos. En marzo de 2022, la FIVB resolvió cambiar la edad máxima de participación a 21 años, para equiparlo así con la competencia masculina.

Palmarés 

{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="lightsteelblue" 
!N.º 
!Año
!Sede
!
!
!
!4º
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> I <center> || <center> 1977 <center> || <center> Sao Paulo <center> || <center> República de Corea <center> || <center> China <center> || <center> Japón <center> || <center> Brasil <center>
|- 
|<center> II <center> || <center> 1981 <center> || <center> Ciudad de México <center> || <center> República de Corea <center> || <center> Perú <center> || <center> Japón <center> || <center> México <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> III <center> || <center> 1985 <center> || <center> Milán <center> || '<center> Cuba <center>''' || <center> Japón <center> || <center> China <center> || <center> Brasil <center>
|- 
|<center> IV <center> || <center> 1987 <center> || <center> Seúl <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> República de Corea <center> || <center> China <center> || <center> Japón <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> V <center> || <center> 1989 <center> || <center> Lima <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> Cuba <center> || <center> Japón <center> || <center> Perú <center>
|- 
|<center> VI <center> || <center> 1991 <center> || <center> Brno <center> || '''<center> Unión Soviética <center>''' || <center> Brasil <center> || <center> Japón <center> || <center> China <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> VII <center> || <center> 1993 <center> || <center> Brasilia <center> || '''<center> Cuba <center>''' || <center> Ucrania <center> || <center> República de Corea <center> || <center> Perú <center>
|- 
|<center> VIII <center> || <center> 1995 <center> || <center> Bangkok <center> || '''<center> China <center>''' || <center> Brasil <center> || <center> Rusia <center> || <center> Japón <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> IX <center> || <center> 1997 <center> || <center> Gdynia <center> || '''<center> Rusia <center>''' || <center> Italia <center> || <center> China <center> || <center> Japón <center>
|- 
|<center> X <center> || <center> 1999 <center> || <center> Saskatoon <center> || '''<center> Rusia <center>''' || <center> Brasil <center> || <center> República de Corea <center> || <center> China <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XI <center> || <center> 2001 <center> || <center> Santo Domingo <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> República de Corea <center> || <center> China <center> || <center> Italia <center>
|- 
|<center> XII <center> || <center> 2003 <center> || <center> Suphanburi <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> China <center> || <center> Polonia <center> || <center> Holanda <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XIII <center> || <center> 2005 <center> || <center> Ankara / Estambul <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> Serbia y Montenegro <center> || <center> China <center> || <center> Italia <center>
|- 
|<center> XIV <center> || <center> 2007 <center> || <center> Nakhon Ratchasima <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> China <center> || <center> Japón <center> || <center> Estados Unidos <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XV <center> || <center> 2009 <center> || <center> Mexicali / Tijuana <center> || '''<center> Alemania <center>''' || <center> República Dominicana <center> || <center> Brasil <center> || <center> Bulgaria <center>
|- 
|<center> XVI <center> || <center> 2011 <center> || <center> Lima / Trujillo <center>  || '''<center> Italia <center>''' || <center> Brasil <center> || <center> China <center> || <center> Estados Unidos <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XVII <center> || <center> 2013 <center> || <center> Brno <center> || '''<center> China <center>''' || <center> Japón <center> || <center> Brasil <center> || <center> Italia <center>
|- 
|<center> XVIII <center> || <center> 2015 <center> || <center> Caguas <center> || '''<center> República Dominicana <center>''' || <center> Brasil <center> || <center> Italia <center> || <center> Japón <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XIX <center> || <center> 2017 <center> || <center> Boca del Río / Córdoba <center> || '''<center> China <center>''' || <center> Rusia <center> || <center> Japón <center> || <center> Turquía <center>
|- bgcolor=
|<center> XX <center> || <center> 2019 <center> || <center> Aguascalientes <center> || '''<center> <center> Japón  <center>''' || <center> Italia <center> || <center> Rusia <center> || <center> Turquía <center>
|- bgcolor=
|<center> XXI <center> || <center> 2021 <center> || <center> Róterdam <center> || '''<center> <center> Italia  <center>''' || <center> Serbia <center> || <center> Rusia <center> || <center> Países Bajos <center>
|}

{| class=wikitable
!width=50|Sede!! width=250|Países
|-
| <center> 4 <center>
| México (1981, 2009, 2017, 2019)
|-
| <center> 3 <center>
| Tailandia (1995, 2003, 2007) 
|-
| <center> 2 <center>
| Brasil (1977, 1993)   Perú (1989, 2011)   República Checa (1991, 2013)
|-
| <center> 1 | Italia (1985)   República de Corea (1987)   Polonia (1997)   Canadá (1999)   República Dominicana (2001)   Turquía (2005)   Puerto Rico (2015)
|}

 Medallero 
 Actualizado hasta México 2019''

MVP por edición
2019 –  Japón - Mayu Ishikawa
2017 –  China - Yang Hanyu
2015 –  República Dominicana - Brayelín Martinez
2013 –  China - Zhu Ting
2011 –  Italia - Caterina Bosetti
2009 –  República Dominicana - Brenda Castillo
2007 –  Brasil - Natalia Pereira
2005 –  Serbia y Montenegro - Jovana Vesovic
2001 –  Brasil - Jaqueline Carvalho
1999 –  Brasil - Ericka Coimbra
1995 –  China - Zhang Jinwen
1993 –  Cuba - Taismary Agüero
1987 –  Brasil - Ana Moser
1985 –  Cuba - Mireya Luis
1981 –  Perú - Cecilia Tait

Véase también 
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-21
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-19
 Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18
 Voleibol en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Referencias

Enlaces externos 
FIVB